Adduzione (dal latino ad ducere, condurre verso) è un termine che può assumere diversi significati a seconda del campo di applicazione:
Adduzione: in fisiologia è il movimento che avvicina un arto o parte di esso alla linea mediana del corpo
Adduzione: in termologia è passaggio di calore tra un fluido e un corpo in esso immerso.
Adduzione: nei sistemi di distribuzione idrica è il passaggio dai punti di prelievo dell'acqua potabile ai serbatoi, prima dell'immissione nella rete di distribuzione
Adduzione: è un tipo di ragionamento logico che effettua la formulazione di teorie per sedimentazione di dati concreti
Adduzione: nei trasporti è il processo di convogliamento di persone e merci verso i punti di accesso ai sistemi infrastrutturali e di trasporto
Adduzione: termine usato per indicare presunti rapimenti alieni

Pagine correlate
Abduzione